Бирза () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Бирза () — село в Румунії, у повіті Олт. Адміністративний центр комуни Бирза.
 Бирза () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Синджер.
 Бирза () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Топлец.